

Аккурган — село, Келеський район, Туркестанська область

Аккурган — місто, Аккурганський район, Ташкентська область